Orange S.A. — empresa de telefonia móvel franco-britânica
Casa de Orange-Nassau — família real dos Países Baixos
Laranja (heráldica) (ou orange)
Orange (mangá) — de Ichigo Takano
Orange (filme) — filme japonês

Topónimos

África do Sul 
 Estado Livre de Orange — antigo estado e depois província da África do Sul
Rio Orange — rio sul-africano

Austrália 
Orange (Nova Gales do Sul)

Estados Unidos 
Orange (Califórnia)
Orange (Nova Jérsei)
Orange City (Flórida)
Port Orange
Orange Cove

França 
Orange (Vaucluse)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de quadrinhos